Втора македонска футболна лига 2013/14 е двадесет и втори шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 10 август 2013 г. до 17 май 2014 г. Групата е съставена от 16 отбора. Изпадат 7 отбора поради предстояща реформа на шампионата. Шампион е тимът на Силекс Кратово.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
Врабчище изпада поради обединение с Влазрими.
Руфея е изваден след 15-и кръг. След този момент, резултатите му се анулират.

Бараж за оставане

Първи етап 
Първи етап включва 8 отбора (три от Втора лига и петте победители от Трета лига), които са разпределени в четири двойки, играещи един мач на неутрален терен, при когото победителите продължават във втория етап.

Втори етап 
Втори етап включва четири отбора, победителите от първи етап: Кожух Миравци, Младост, Победа Джуниър и Вардар Неготино. Играят по 2 мача на неутрален терен, при когото победителите запазват мястото си във Втора лига.

Първи кръг

Втори кръг 

Общ резултат Кожух Гевгели – Вардар Неготино 6:0

Общ резултат Младост – Победа Джуниър 4:3

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони